El Libertador ist:
ein 6.720 Meter hoher Berg in den argentinischen Anden, siehe El Libertador (Berg). In der Liste der höchsten Berge der Welt hat dieser Platz 68 inne.
der Beiname des südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolívar, der mehreren Ländern Südamerikas zur Unabhängigkeit von Spanien verhalf.
ein Vorort von Buenos Aires, siehe El Libertador (Buenos Aires).

Libertador steht für:
 Libertador, spanisch-venezolanischer Historienfilm aus dem Jahr 2013
 Libertador (Carabobo), Bezirke des Bundesstaats Carabobo, Venezuela